Stearns (Kentucky), een plaats in Kentucky (VS)
 Stearns (automerk)